

Kunst
Fresco (Lindberg), een muziekcompositie
Fresco (schilderterm), een schildertechniek

Personen
 Jacque Fresco (1916–2017), auteur, uitvinder, industrieel- en sociaal- ontwerper; ontwerper van het Venus Project
 Louise Fresco (1952), Nederlands onderzoeker en bestuurder
 Marcel Franz Fresco, auteur, filosoof en hoogleraar Universiteit Leiden

Overig
Fresco (aardappel), een aardappelvariant
Fresco (Ivoorkust), een plaats in Ivoorkust
Mikojan-Goerevitsj MiG-17, Russisch vliegtuig, NATO codenaam Fresco
Fresco Federation
The Fresco, een boek uit 2000 van Sheri S. Tepper
Frescoes, een film uit 2002 film door Alexander Gutman
Fresco (browser), een webbrowser